

Lokalizacje

Francja 

 Marienthal – dzielnica Haguenau

Luksemburg 
 Marienthal – miejscowość

Niemcy 
 Marienthal – dzielnica Bad Liebensteinu
 Marienthal – dzielnica Deggendorfu
 Marienthal – dzielnica Hamburga

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Baniewice
 Kosakowo
 Marydół
 Marzenin
 Marzęcice
 Niemojów
 Pomiłowo
 Redlica

Stany Zjednoczone 
 Marienthal – jednostka osadnicza

Inne 
 Klasztor Marienthal – klasztory

Zobacz też 
 Mariental